CPAM peut faire référence à :

 La Caisse primaire d'assurance maladie, un organisme de santé exerçant une mission de service public en France.
 CJWI, une station de radio québécoise visant un auditoire haïtien s'identifiant comme CPAM en ondes.

Notes et références